І́ндекс демокра́тії (англ. Democracy Index)— класифікація 167 країн світу, складена «Economist Intelligence Unit» за рівнем розвитку в них демократії.

При складанні класифікації враховуються 60 різних показників, згрупованих по 5 категоріях: вибори і плюралізм, громадянські свободи, діяльність уряду, політична ангажованість населення і політична культура. Вперше індекс був складений 2007 року, доповнений 2008 та 2010 року.

Методика визначення індексу 

Показник індексу демократії визначається на основі відповідей на 60 питань, кожне з яких має два або три варіанти відповіді. Більшість відповідей дають т. зв. «експерти з оцінювання» демократії; у доповіді не вказується, якого роду фахівці, ні їх кількість, ні те, чи експерти є співробітниками Economist Intelligence Unit, чи вони є незалежними науковцями, не вказується також національність експертів. Деякі відповіді отримуються шляхом опитування громадської думки з відповідних країн. У випадку, коли відсутні результати опитування в певній країні, використовуються результати опитування у подібних країнах та оцінки експертів.

Питання розділені на п'ять категорій, перерахованих нижче. Кожній відповіді відповідає певна кількість балів — 0 або 1, у питаннях з трьома варіантами можливий також варіант, що має вартість 0,5 бала. Отримується сума балів, отриманих на всі запитання в кожній категорії, яка множиться на десять і ділиться на загальну кількість питань у категорії. У деяких випадках відповідь, за яку дається 0 балів, стільки ж зараховується і на подібне питання. Наприклад, якщо вибори національного законодавчого органу і глави уряду, не вважаються вільними (питання 1), то на відповідь на наступне запитання: "Чи є вибори справедливими … ? " не звертається, а автоматично позначається нулем. Крім того, є кілька питань, що вважаються настільки важливими, що низька оцінка за них дає штраф на загальну суму оцінок для відповідних категорій, а саме:

 «Чи є національні вибори вільними і справедливими»;
 «Безпека виборців»;
 «Вплив іноземних держав на уряд»;
 «Можливості державних службовців для здійснення політики».

П'ять категорій показників, які всі перераховані в доповіді, потім усереднюються, щоб знайти індекс демократії для даної країни. Нарешті, індекс демократії з округленням до однієї десятої, вирішує класифікацію країни, а саме:

 Якщо І. Д. для країни становить 8-10 балів, то це країна з повноцінною демократією;
 При І. Д. від 6 до 7,9 балів демократія в країні вважається неповною;
 4-5,9 балів — у країні панує перехідний режим;
 Менше 4 балів — авторитарний режим у країні.
 
У доповіді розглядаються інші показники демократії, як це визначено, наприклад, від Freedom House, і стверджує, для деяких з вибір, зроблений командою з Economist Intelligence Unit. У цьому порівнянні, більший акцент був зроблений на громадську думку і ставлення, якщо судити з опитуваннями громадської, але, з іншого боку, економічний рівень життя не враховувався, як один з критеріїв демократії (як здавалося б, деякі інші дослідники зробили).

Визначення класифікацій 
Повноцінна демократія — країна, де громадянські свободи і основні політичні свободи не тільки поважаються, а також підкріплюються політичною культурою, що сприяє розвитку демократичних принципів. Ці народи мають діючу систему урядової влади, незалежність судової влади, чиї рішення є обов'язковими до виконання, уряд, який адекватно функціонує і засоби масової інформації, які є незалежними і різноманітними. Ці країни мають лише незначні проблеми в демократичному функціонуванні.

Неповна демократія — країни, де вибори є справедливими і вільними, але можуть виникати проблеми (наприклад, порушення свободи ЗМІ), хоча основні громадянські свободи шануються. Тим не менше, ці країни мають істотні недоліки в інших демократичних аспектах, в тому числі нерозвиненість політичної культури, низький рівень участі в політиці, і проблеми у функціонуванні системи управління.

Країни з перехідним (гібридним) режимом — країни, де регулярно існують непрямі порушення на виборах, що перешкоджають визнанню їх чесними та вільними. В цих держави часто наявний уряд, який чинить тиск на політичних опонентів, відсутня незалежна судова система, широко розповсюджена корупція, переслідування та тиск на ЗМІ, відсутнє повноцінне верховенство права, і більш виражені недоліки, ніж у неповних демократій у сферах розвитку політичної культури, низький рівень участі в політиці, і проблеми у функціонуванні системи управління.

Авторитарний режим — країни, де політичний плюралізм відсутній або вкрай обмежений. Ці країни часто базуються на абсолютній диктатурі, можуть мати деякі традиційні інститути демократії — але мізерної значущості, порушення і утиски громадянських свобод є звичайним явищем, вибори, якщо вони проводяться — не є чесними і вільними, ЗМІ часто підпорядковані державі або контролюються організаціями, пов'язаними з правлячим режимом, судова система не є незалежною, наявна повсюдна цензура і придушення урядової критики.

Зміни з 2010 року 
За даними опитування індексу за 2012 рік, Норвегія набрала в сумі 9.93 за шкалою від нуля до десяти, зберігаючи перше місце, яке вона займала з 2010 року, коли перегнала Швецію — країну з найвищим місцем в індексі. Північна Корея набрала найнижчий показник — 1.08, залишаючись останньою і займаючи 167-е місце, таке ж, як у 2010 і 2011 роках.

Не було ніяких істотних поліпшень або погіршень у демократії в період між 2011 і 2012. У 2012 році показник залишився таким же для 73 із 167 країн, поліпшився для 54 країн і знизився для 40. Лівія пережила найбільший зростання серед інших країн в її показнику в 2012 році. Середні регіональні показники в 2012 році були дуже схожі на результати в 2011 році. Винятоком є Близький Схід та Північна Африка(БСПА- Близький (Середній) Схід та Північна Африка), де середній бал зріс більш, ніж на одну десяту пункту з 3,62 до 3,73 і три країни перейшли від авторитарних до перехідних режимів (Єгипет, Лівія, Марокко).

Індекс демократії 2011 року спрямував увагу на наслідки «арабської весни» і великий вплив, який вона може мати, а також вплив світової фінансової кризи у 2007-08 на політику всій Європі. Показник демократії  був в 2011 році нижчий ніж в 2010 році в 48 країнах з 167 розглянутих. Він був вище в 41 країні, і  залишався тим самим у 78.

У дев'яти країнах відбулася зміна типу режиму в проміжку між 2010 і 2011 роками; у чотирьох з них стався регрес. Стан режиму в Португалії був знижений до неповної категорії демократії, що приписувався  як наслідок світової фінансової кризи. Туніс, Мавританія, Єгипет і Нігерія — всі піднялися до країн з перехідним режимом, Замбія перейшла до категорії неповної демократії.

Рейтинг 2021 
На сайті "Економіста" існують дані за 2021 рік також.

Рейтинг 2020 
Список країн взятий із сайту "Економіста".

Рейтинг 2014

Рейтинг 2011

Рейтинг 2007

Див. також 
 Перелік індексів свободи

Посилання 

Демократія
Дослідження
Міжнародні рейтинги
Індекси
Політична соціологія